CEREC peut faire référence à :
 CEREC (médecine) : méthode de restauration dentaire, de l'anglais Chairside Economical Restorations of Esthetic Ceramic
 Comité européen pour le rapprochement de l'économie et de la culture : réseau européen de promotion du mécénat
 Comité d'évaluation de la recyclabilité des emballages en papier-carton
 Compagnie d'emboutissage de Recquignies : entreprise d'emboutissage du nord de la France
 Cellule économique régionale corse pour le BTP et les matériaux de construction
 Club équestre Ramsayville Equestrian Club : club équestre canadien

Abréviation